Vinge kan have flere betydninger:

 Vinge – vinge på en fugl eller luftfartøj.
 Vinge (Nørre Vinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Vinge Sogn, Viborg Kommune
 Vinge (Sønder Vinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Vinge Sogn, Favrskov Kommune
 Vinge (Frederikssund Kommune) – en kommende by ved Frederikssund